Евгений Гибшман:
 Гибшман, Евгений Александрович (1872—1934) — русский и советский учëный в области изысканий, проектирования и строительства железных дорог.
 Гибшман, Евгений Евгеньевич (1905—1973) — доктор технических наук, профессор МАДИ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.